Лагутін (Лагутіна) — російське прізвище. Відомі носії:
 Лагутін Ігор Васильович ( 1964) — російський актор театру і кіно, Заслужений артист Російської Федерації (2005).
 Лагутін Сергій Якович (1911—2012) — радянський і російський живописець, сценограф, викладач і теоретик образотворчого мистецтва.
 Лагутін Юрій Васильович (1949—1978) — радянський український гандболіст, олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту СРСР.

 Лагутіна Зетта Дмитрівна — радянський, український художник-оформлювач, художник по костюмах у кіно.
російські прізвища